

Центральный Алтай (район г. Белуха) 
Перевалы близ вершины Белуха по карте, отпечатанной в Новосибирске («Инженерная геодезия», ГУГК СССР, 1990 г.)

Ссылки 
 Перевалы Алтая и другие объекты на карте с краткими комментариями
 Алтай Фото Мир
 Панорамы Горного Алтая, в том числе круговая 
 Алтайская ландшафтная область в книге: Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. Физическая география СССР. М., 1978.
 Золотые горы Алтая на сайте Фонда «Охрана природного наследия»
 Алтай на progressor.ru
 Перевалы на сайте спортивного туризма в Татарстане